Lleida